La classe C de sous-marins peut désigner:
 la , une classe de la Royal Navy construite entre 1905 et 1910 ; 
 la , une classe de lUS Navy construite entre 1906 et 1909.
 la , une classe de sous-marins construits à Carthagène pour la marine espagnole par la SECN (Sociedad Española de Construcciones Navales, puis Bazán, IZAR et Navantia), sur la base du type Holland 105F de Electric Boat & Co. et autorisés à être construits par la même société.